CONCACAF:s U20-mästerskap 2013 var CONCACAF:s U20-mästerskap i fotboll för 2013 och spelades i Mexiko mellan den 18 februari och 3 mars 2013. Mästerskapet fungerade även som ett kvalspel till U20-världsmästerskapet i fotboll 2013 då de fyra främsta kvalificerade sig för den turneringen. Turneringen vanns av Mexiko som besegrade USA i finalen. Dessa två länder kvalificerade sig tillsammans med El Salvador och Kuba till världsmästerskapet 2013.

Kvalspel

Ett kvalspel spelades för att avgöra vilka nio lag som skulle kvalificera sig för mästerskapet tillsammans med värdnationen Mexiko och de två automatiskt kvalificerade lagen Kanada och USA.

Gruppspel
Lag 1–;2: Vidare till kvartsfinal.

Slutspel
Lagen som gick vidare till semifinal kvalificerade sig även för U20-världsmästerskapet i fotboll 2013.

Se även
U20-världsmästerskapet i fotboll 2013

CONCACAF:s U20-mästerskap
Fotboll i Mexiko
Fotbollsåret 2013
2013 i Mexiko